Maurice Decoster est un acteur français.

Très actif dans le doublage, il est notamment la voix française régulière de Ben Stiller, Will Ferrell, Martin Cummins, Rob Estes, Benjamin Bratt, Peter Wingfield, Joe Lando, Jeremy Sisto et Josh Hopkins ainsi qu'une des voix de Steve Carell et Matt Dillon.

Doublage 
 Notes : Les dates en italique correspondent aux sorties initiales des films auxquels Maurice Decoster a participé aux redoublages.

Cinéma

Films 

 Ben Stiller dans (24 films) :
 La Fille d'en face (1996) : Bwick Elias
 Black and White (1999) : Mark Clear
 Au nom d'Anna (2000) : le rabbin Jacob « Jake » Schram
 La Famille Tenenbaum (2001) : Chas Tenenbaum
 Run Ronnie Run (2002) : lui-même
 Polly et moi (2004) : Reuben Feffer
 Starsky et Hutch (2004) : David Starsky
 Polly et moi (2004) : Reuben Feffer
 Envy (2004) : Tim Dingman
 Tenacious D et le Médiator du destin (2006) : le vendeur de Guitar Center
 La Nuit au musée (2006) : Larry Daley
 Les Femmes de ses rêves (2007) : Eddie Cantrow
 Tonnerre sous les tropiques (2008) : Tugg Speedman
 La Nuit au musée 2 (2009) : Larry Daley
 Greenberg (2010) : Roger Greenberg
 Le Casse de Central Park (2011) : Josh Kovacs
 Voisins du troisième type (2012) : Evan Trautwig
 La Vie rêvée de Walter Mitty (2013) : Walter Mitty
 La Nuit au musée : Le Secret des Pharaons (2015) : Larry Daley
 Zoolander 2 (2016) : Derek Zoolander
 Place à l'impro (2016) : lui-même
 The Meyerowitz Stories (2017) : Matthew Meyerowitz
 Hubie Halloween (2020) : Hal L.
 Locked Down (2021) : Guy

 Will Ferrell dans (14 films) : 
 Melinda et Melinda (2004) : Hobie
 Ma sorcière bien-aimée (2005) : Jack Wyatt / Darrin
 L'Incroyable Destin de Harold Crick (2006) : Harold Crick
 Les Rois du patin (2007) : Charles Michael « Chazz » Michaels 
 Le Monde (presque) perdu (2009) : 
 Very Bad Cops (2010) : l'inspecteur Allen Gamble
 Moi, député (2012) : Cam Brady
 La Grande Aventure Lego (2014) : Lord Business / Président Business / le père de Finn
 En taule : Mode d'emploi (2015) : James King 
 Holmes and Watson (2018) : Sherlock Holmes
 Drunk Parents (2019) : Will
 Entre deux fougères, le film (2019) : lui-même
 Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020) : Lars Erickssong (dialogues)
 Spirited : L'Esprit de Noël (2022) : Fantôme du Noël présent

 Steve Carell dans (8 films) :
 40 ans, toujours puceau (2005) : Andy Stitzer
 Little Miss Sunshine (2006) : Franck Ginsberg (version télévisuelle)
 Evan tout-puissant (2007) : Evan Baxter
 En cloque, mode d'emploi (2007) : lui-même
 The Dinner (2010) : Barry Speck
 Légendes vivantes (2014) : Brick Tamland
 The Big Short : Le Casse du siècle (2015) : Mark Baum
 Vice (2018) : Donald Rumsfeld

 Matt Dillon dans (7 films) :
 Prête à tout (1995) : Larry Maretto
 Sexcrimes (1998) : Sam Lombardo
 Takers (2010) : Jack Welles
 Bad Country (2013) : Lynn Weiland
 Art of the Steal (2013) : Nicky Calhoun
 Braquage à l'ancienne (2017) : l'agent du FBI Hamer
 Du miel plein la tête (2018) : Nick

 Benjamin Bratt dans (6 films) : 
 Âge difficile obscur (2005) : Matt Schramm
 Infiltré (2013) : Juan Carlos 
 Infiltrator (2016) : Roberto Alcaino
 Special Correspondents (2016) : John Baker
 L'Exécuteur (2017) : Sanchez
 Froide Vengeance (2019) : « Q »

 Jeremy Sisto dans (5 films) :
 Method (2004) : Jake Fields
 Entre les mains de l'ennemi (2004) : Jason Abers
 Blackout (2006) : l'homme menotté
 Waitress (2007) : Earl
 Robot and Frank (2012) : le shérif Rowlings

 Bobby Cannavale dans (4 films) : 
 Gloria (1999) : Jack Jesús Nuñez
 Shall We Dance ? (2004) : Chic
 Fast Food Nation (2006) : Mike
 The Fundamentals of Caring (2016) : Cash

 Jürgen Vogel dans :
 La vie est un chantier (1997) : Jan Nebel
 Le Libre Arbitre (2006) : Theo
 Force d'attraction (2009) : Vince Holland

 Rob Estes dans : 
 Nostradamus (2000) : Michael Nostrand 
 After : Chapitre 2 (2020) : Ken Scott

 1972 : Le Parrain : Carlo Rizzi (Gianni Russo)
 1977 : La Fièvre du samedi soir : John-Billy (Paul Pape)
 1984 : Il était une fois en Amérique : Patrick 'Patsy' Goldberg (James Hayden)
 1984 : Birdy : Al Columbato (Nicolas Cage)
 1989 : Vendredi 13, chapitre VIII : L'Ultime Retour : Wayne Webber (Martin Cummins)
 1990 : L'Expérience interdite : Joe Hurley (William Baldwin)
 1992 : La Différence : Chris Reece (Chris O'Donnell)
 1992 : Et au milieu coule une rivière : Ken Burns (David Creamer)
 1993 : Arizona Dream : Alex (Johnny Depp)
 1995 : La Fleur de mon secret : Antonio (Joaquín Cortés)
 1996 : Au revoir à jamais : Timothy (Craig Bierko)
 1996 : Éxtasis : Robert (Javier Bardem)
 1997 : Le Monde perdu : Jurassic Park : Nick Van Owen (Vince Vaughn)
 1997 : Men in Black : Gentile Rosenberg (Mike Nussbaum)
 1998 : Perdus dans l'espace : Don West (Matt LeBlanc)
 1998 : Les Ensorceleuses : Jimmy Angelov (Goran Visnjic)
 1999 : Matrix : Tank (Marcus Chong)
 2001 : The Anniversary Party : Levin Panes (Michael Panes)
 2001 : Driven : Demille Bly (Robert Sean Leonard)
 2002 : Phone Game : Mario (Josh Pais)
 2002 : Fashion victime : Andrew Hennings (Patrick Dempsey)
 2003 : Il était une fois au Mexique... Desperado 2 : Fideo (Marco Leonardi)
 2004 : Spider-Man 2 : Dr Wally Davis (Greg Edelman)
 2004 : Fashion Maman : Dan Parker (John Corbett)
 2005 : La Main au collier : Michael Nolan (Glenn Howerton)
 2006 : Road House 2 : Wild Bill (Jake Busey)
 2007 : Highlander : Le Gardien de l'immortalité : Methos (Peter Wingfield)
 2007 : Le Royaume : Damon Schmidt (Jeremy Piven)
 2007 : La Guerre selon Charlie Wilson : Paul Brown (Brian Markinson)
 2007 : Joyeuses Funérailles : Peter (Peter Dinklage)
 2008 : Un jour, peut-être : Will Hayes (Ryan Reynolds)
 2017 : Bright : Serling (Chris Browning)
 2018 : Mandy : Jeremiah Sand (Linus Roache)
 2019 : Une vie cachée : Ferdinand Fürthauer (Tobias Moretti)
 2022 : Colère Divine : Kloster (Diego Peretti)

Films d'animation 
 1950 : Cendrillon : Luke (second doublage, effectué en 1991)
 2014 : La Grande Aventure Lego : Le président / Lord Business et le père de Finn
 2017 : Batman vs Double-Face : Harvey Dent / Double-Face
 2018 : Suicide Squad : Le Prix de l'Enfer : Harvey Dent / Double-Face
 2018 : Batman : Gotham by Gaslight : Harvey Dent / Double-Face
 2018 : Batman Ninja : Harvey Dent / Double-Face
 2019 : La Grande Aventure Lego 2 : Président Business / le père de Finn
 2019 : Justice League VS The Fatal Five : Harvey Dent / Double-Face
 2019 : Lego DC Batman: Family Matters : Harvey Dent / Double-Face
 2020 : Batman: Un deuil dans la famille : Harvey Dent / Double-Face
 2021 : Batman : Un long Halloween : Harvey Dent / Double-Face
 2022 : La Nuit au musée : Le Retour de Kahmunrah : Larry

Télévision

Téléfilms 

 Joe Lando dans : 
 1998 : Un enfant à protéger : Lucas Dempsey
 2000 : Docteur Quinn, femme médecin : Une famille déchirée : Byron Sully
 2002 : Docteur Quinn, femme médecin : Dames de cœur : Byron Sully
 2004 : La Grande Inondation : David Arthur Powell
 2007 : Ma fille en danger : Robert Lord
 2012 : Trafic de femmes : Elliot
 2015 : Alerte Météor : Steven Lannon
 2016 : Croire en ses rêves : Cliff Lindstrom
 Jürgen Vogel dans : 
 1990 : Le Sel et le Soufre : ?
 1994 : Les Imprudents : Freddie
 1995 : Angst : Andy Demski
 1999 : Pour quelques grammes de délire : Jan
 2010 : Braqueurs d'hiver : Michael « Mike » Roth
 2011 : Boxhagener Platz : Klaus-Dieter
 2012 : Der Teufel weiss es : Henry Thalberg
 Martin Cummins dans : 
 2002 : Piège infernal : Clay Laroue 
 2006 : Painkiller Jane : Sergeant Flynn
 2006 : Le Jeu des damnés : Aiden Kater
 2007 : Disparu : Evan Lauker
 2011 : Sous l'emprise du pasteur : L'Histoire vraie de Mary Winkler : Steve Farese Senior
 Rob Estes dans : 
 1999 : Déluge infernal : Glen Savoy
 2001 : Rencontre avec le passé : Sam Ryan
 2003 : Croisière à haut risque : agent spécial Thomas Kellogg
 2006 : Mariés, huit enfants : Jim Barber
 Patrick Muldoon dans : 
 2011 : Turbulences en plein vol : Charles
 2012 : Double destinée : Tino
 2017 : Jamais tu ne me quitteras : Charles Durro
 Peter Wingfield dans :
 2002 : L'enfant qui ne voulait pas mourir : Ernie Shergold
 2006 : Miss Texas : Jack Clooney
 2003 : Jules César : Jules César (Jeremy Sisto)
 2006 : Histoire trouble : Ben Tomlinson (Stuart Hughes)
 2006 : Vengeance du passé : Harry (Chris Kramer)
 2006 : En quête d'innocence : Jerry Calhoun (Christian Bocher)
 2008 : Rendez-vous meurtrier : Bobby (David Chokachi)
 2010 : Les 12 hommes de Noël : Will Albrecht (Josh Hopkins)
 2013 : Tornades de pierres : Lee Calrton (Sebastian Spence)
 2015 : Grossesse sous surveillance : Robert (Will Ferrell)
 2020 : Ma fille, rattrapée par son passé : Larry (Linden Ashby)

Séries télévisées 

 Rob Estes dans (17 séries) :
 Zorro (1991) : Monty Moran (saison 3, épisode 5)
 Les Dessous de Palm Beach (1991-1995) : le sergent Chris Lorenzo (100 épisodes)
 Melrose Place (1996-1999) : Kyle McBride (94 épisodes)
 Providence (2000) : John Hemming (7 épisodes)
 New York, unité spéciale (2003) : Dan Hoffman (saison 4, épisode 18)
 Gilmore Girls (2003) : Jimmy (saison 3, épisodes 20 et 21)
 The Evidence : Les Preuves du crime (2006) : Sean Cole (8 épisodes)
 Les Experts : Miami (2006-2007) : Nick Townsend (4 épisodes)
 Women's Murder Club (2007-2008) : Tom Hogan (13 épisodes)
 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération (2008-2010) : Harry Wilson (46 épisodes)
 Psych : Enquêteur malgré lui (2012) : Jordan Beaumont (saison 6, épisode 16)
 Castle (2014) : Julian Bruckner (saison 6, épisode 14)
 Les Experts (2015) : Tod Spanna (saison 15, épisode 14)
 Les Experts : Cyber (2015) : Julian Perkins (saison 2, épisode 9)
 Major Crimes (2017) : Clark Farman (saison 5, épisode 14)
 Night Shift (2017) : le colonel Parnell (saison 4, épisodes 9 et 10)
 Famous in Love (2018) : Steve Silver (saison 2, épisodes 4 à 7)

 Martin Cummins dans (16 séries) :
 Ondes de choc (2001) : Dante (épisode 8)
 Dark Angel (2001-2002) : Ames White (saison 2, 21 épisodes)
 Smallville (2002 / 2004) :  (saison 2, épisode 8 puis saison 3, épisodes 11 et 19)
 Stargate SG-1 (2003) : Aden Corso (saison 6, épisode 18)
 Andromeda (2004) : Kulis Barra (saison 4, épisode 10)
 La Famille Carver (2004) : Eric Toth (4 épisodes)
 Les 4400 (2007) : Gabriel Hewitt (saison 4, épisodes 5 et 6)
 Réunion : Destins brisés (2005) : Jake Terrance (épisodes 6 et 7)
 Kyle XY (2007-2008) : Brian Taylor (14 épisodes)
 V (2011) : Thomas (saison 2, épisodes 5 à 10)
 Eureka (2011-2012) : Dekker (saison 4, épisode 15 puis saison 5, épisodes 1 à 3)
 Bates Motel (2014) : Peter (saison 2, épisodes 3 et 4)
 Le cœur a ses raisons (2014-2017) : Henry Gowen (, saisons 1 à 4)
 The Whispers (2015) : le président Chip Winters (6 épisodes)
 Take Two, enquêtes en duo (2018) : Wes McManus (épisode 10)
 Away (2020) : Jack Willmore (6 épisodes)

 Josh Hopkins dans (15 séries) :
 Ally McBeal (2001-2002) : Raymond Millbury (22 épisodes)
 Cold Case : Affaires classées (2003-2004) : Jason Kite (9 épisodes)
 North Shore : Hôtel du Pacifique (2004) : Morgan Holt (épisodes 4 à 7)
 Bones (2005) : Michael Stires (saison 1, épisode 8)
 Pepper Dennis (2006) : Charlie Babcock (13 épisodes)
 Vanished (2006) : Peter Manning (8 épisodes)
 Brothers and Sisters (2006) : Warren Salter (9 épisodes)
 Ghost Whisperer (2007) : Shane Carson (saison 3, épisode 4)
 Swingtown (2008) : Roger Thompson (13 épisodes)
 Private Practice (2009) :  (saison 2, épisodes 18 à 22)
 Cougar Town (2009-2015) : Grayson Ellis (102 épisodes)
 US Marshals : Protection de témoins (2012) : Kenny (saison 5, épisodes 5 et 8)
 The Client List (2013) : Dylan (saison 2, épisode 7)
 Quantico (2015-2016) : Liam O'Connor (22 épisodes)
 Whiskey Cavalier (2019) : Ray Prince (13 épisodes)

 Jeremy Sisto dans (10 séries) :
 Six Feet Under (2001-2005) : Billy Chenowith (31 épisodes)
 Rêves et Cauchemars (2006) : Willie Evans (mini-série)
 Kidnapped (2006-2007) : Lucian Knapp (13 épisodes)
 Numb3rs (2007) : Alvin Brickle (saison 3, épisode 21)
 New York, police judiciaire (2008-2010) : l'inspecteur Cyrus Lupo (63 épisodes)
 Suburgatory (2011-2014) : George Altman (57 épisodes)
 The Long Road Home (2017) : le sergent Robert Miltenberger (mini-série)
 FBI (depuis 2018) : l'agent spécial Jubal Valentine (90 épisodes - en cours)
 FBI: Most Wanted (2020) : l'agent spécial Jubal Valentine (saison 1, épisode 9)
 FBI: International (2021-2022) : l'agent spécial Jubal Valentine (saison 1, épisodes 1, 2 et 11)

 Peter Wingfield dans :
 Highlander : Methos / Adam Pierson
 Viper : Giles Seton
 Au-delà du réel : L'aventure continue : Dwight Bordon
 Stargate SG-1 : Hébron / Tanith (épisode 4.04)
 Charmed : Salek
 John Doe : Ken Rothman
 NCIS : Los Angeles : Eugene Keelson
 Caprica : Gara Singh / Arvo

 Joe Lando dans :
 Docteur Quinn, femme médecin : Byron Sully
 JAG : Christopher Ragle
 Cœurs rebelles : Peter Scarbrow 
 Missing : Disparus sans laisser de trace : Tobias Burke
 Summerland : James Obregon
 Wildfire : Pete Ritter
 Melrose Place : Nouvelle Génération :  McKellan
 The Secret Circle : John Blackwell

 Will Ferrell dans :
 Kenny Powers :  Ashley Schaeffer
 Funny or Die Presents… : Grant Measum
 The Office : Deangelo Vickers
 The Spoils of Babylon : Eric Jonrosh
 The Shrink Next Door : Marty Markowitz (mini-série)

 Ben Stiller dans :
 Les Années campus : Rex
 Funny or Die Presents… : Ben
 Burning Love : Joe Rutherford (4 épisodes)
 Haters Back Off : lui-même (1 épisode)

 Adam Beach dans :
 New York, unité spéciale : inspecteur Chester Lake
 Nancy Drew : le shérif E.O. McGinnis
 Helpsters : Percy

 Ben Browder dans :
 Farscape : John Crichton
 Stargate SG-1 : le lieutenant-colonel Cameron Mitchell

 Matthew Glave dans :
 Urgence : 
 Desperate Housewives : l'inspecteur Foster

 Nick Chinlund dans :
 Desperate Housewives : Inspecteur Sullivan
 Criminal Minds: Suspect Behavior : Rawlins

 Alexander Siddig dans :
 Da Vinci's Demons : Aslan Al-Rahim
 Gotham : Ra's Al Ghul

 1989-1990 : L'Enfer du devoir : le lieutenant Johnny McKay (Dan Gauthier)
 Preuve à l'appui : Ross Larken (Jeff Yagher)
 Preuve à l'appui : Eric Brazil (Joe Maruzzo)
 Fastlane : Deaqon « Deaq » Hayes (Bill Bellamy)
 Over There : Sergio Del Rio (Lombardo Boyar)
 New York, police judiciaire : Reynaldo Curtis (Benjamin Bratt)
 Shasta : Dennis (Jake Busey)
 2007 : Ghost Whisperer : William Taylor (Michael Reilly Burke) (saison 3, épisode 10)
 2010-2012 : United States of Tara : Max Gregson (John Corbett)
 2011 : The Whole Truth : l'inspecteur Kipper Jenks (Erik Palladino)
 2011 : The Glades : Benjamin Forey (Rodney Rowland)
 2013-2018 : The Fosters : Mike Foster (Danny Nucci) (88 épisodes)
 2017 : Beowulf : Retour dans les Shieldlands : Vlade (Keith Dunphy)
 2017 : Elven, la rivière des secrets : Thomas Lønnhøiden (Espen Reboli Bjerke)
 2018 : Bodyguard : Deepak Sharma (Ash Tandon)
 2018 : The Team : Gregor Weiss (Jürgen Vogel)
 depuis 2018 : Cobra Kai : Daniel LaRusso (Ralph Macchio)
 2021 : Squid Game : Byeong-gi (joueur n°111) (Hwang Dong-hyeok)
 2021 : S.W.A.T. : Robert West (Joshua Bitton) (saison 5, épisode 6)

Séries d'animation 
 2010 : Star Wars: The Clone Wars : Eeth Koth
 2021 : Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron : Tigatron

Jeux vidéo 
 2005 : The Matrix: Path of Neo : Tank
 2006 : Runaway 2: The Dream of the Turtle : Dean Grassick
 2007 : Assassin's Creed : voix additionnelles
 2008 : Far Cry 2 : Marty Alencar

Voix off 

 2015 : Running Wild with Bear Grylls (télé-réalité, voix de Ben Stiller)

Notes et références

Liens externes 
 
 Liste détaillée des doublages de Maurice Decoster sur RS Doublage
 Liste détaillée des doublages de Maurice Decoster sur Doublagissimo

Acteur français de doublage
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Acteur français de cinéma
Acteur de jeu vidéo
Lieu de naissance inconnu